Іжма

 Іжма — село в Іжемському районі Республіки Комі.
 Іжма (Приморський район) — село в Приморському районі Архангельської області

 Іжма — річка в Коми, ліва притока Печори
 Іжма — річка в Нижньогородська області, притока Усти

 Іжма (аэропорт) — сьогодні закритий аеропорт в Республіці Комі.

 Іжма — попередня назва міста Сосногорськ до 1957 року.